Carlos Sánchez (Cubaans waterpolospeler)
 Carlos Sánchez (Boliviaans voetballer)
 Carlos Sánchez (Colombiaans voetballer)
 Carlos Sánchez (Ecuadoraans voetballer)
 Carlos Sánchez (Uruguayaans voetballer)